Harzbach ist ein Gewässername:

 Harzbach (Grobbach), rechter Zufluss des Grobbachs (zur Oos)  zwischen dem Grobbachhof und dem Bütthof des kreisfreien Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Harzbach (Uchtelbach), linker Zufluss des Uchtelbachs (zur Ill) in Uchtelfangen, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Kleiner Harzbach, linker Zufluss des Harzbach (Uchtelbach) vor Uchtelfangen, Gemeinde Illingen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Siehe auch:
 Harsbach
 Hartbach